Zablatje je naselje u sastavu Općine Legrad, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 231 stanovnika.

Šport  
 NK "Udarnik"

Unutarnje poveznice  
 Legrad

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Legrad